Berry – kraina historyczna w północno-środkowej Francji

Miejscowości w Australii:
 Berry – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w USA:
 Berry – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Fayette
 Berry – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Harrison
 Berry – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy w USA:
 Berry (ang. Berry Township) – gmina w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Berry (ang. Berry Town) – gmina w USA, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Osoby
 Berry, Chuck (1926–2017) – muzyk rockowy, gitarzysta i wokalista
 Berry, Halle (ur. 1966) – aktorka amerykańska
 Berry, Jan (1941–2004) – amerykański muzyk rockowy